Asasp e Arròs (en francès Asasp-Arros) és un municipi occità, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó d'Auloron Santa Maria-Oest